Алексе́й Ви́кторович Козло́в:* Козлов, Алексей Викторович (род. 1959) — российский режиссёр, актёр, сценарист, продюсер.
 Козлов, Алексей Викторович (род. 1970) — советский, туркменский и российский футболист.